Emil Feuchtmann (1. lipnja 1983.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 
Brat je čileanskih rukometnih reprezentativaca Erwina i Haralda Feuchtmanna.

Čileanski rukometaši